Agios Christoforos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ágios Christóforos (ort), Joniska öarna, Lefkas, 
 Áyios Khristóforos (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar